Der Coupe d’Europe 1962/63 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 5. Auflage fand vom 14. bis zum 16. Juni 1963 in Antwerpen statt.

Turniermodus 
Gespielt wurde eine Finalrunde mit fünf Mannschaften.

Geschichte 
Sehr knapp ging der Sieg an den Titelverteidiger Antwerpse Biljartacademie. Nur durch den besseren Generaldurchschnitt (GD) bei gleicher Partiepunkzahl sicherten sich die Antwerpener den Titel vor dem Kölner BC 1908.

Qualifikationsspiele für die Endrunde in Antwerpen

Finalrunde in Antwerpen

Abschlusstabelle 1962/63 

1963
Coupe dEurope 1962/63
Billardturnier in Antwerpen